De KNVB-beker van 2005-06 begon op 2 augustus 2005 en duurde tot en met 7 mei 2006 toen in de Rotterdamse Kuip Ajax tijdens de finale won van PSV met 2-1. Vooraf heette het bekertoernooi in navolging van de jaren ervoor Amstel Cup. Aangezien Amstel de sponsoring voor de Eredivisie op zich nam werd besloten dat de beker niet meer door hen gesponsord zou worden. Gatorade nam de sponsoring over, waarna de beker officieel benoemd werd tot Gatorade Cup. Al snel werd echter duidelijk dat de beker met ingang van 2006-07 weer sponsorloos door het leven zal gaan als de KNVB-beker.

Voorronde

1e ronde 

*1* De Graafschap stelde een niet speelgerechtigde speler op, wedstrijd ongeldig verklaard.
*2* Heracles Almelo stelde een niet speelgerechtigde speler op, wedstrijd ongeldig verklaard.
*3* Jong PSV stelde een niet speelgerechtigde speler op, wedstrijd ongeldig verklaard.

2e ronde 

opmerking: Jan Vertonghen (Jong Ajax) maakte een bizarre goal, waarna Cambuur Leeuwarden vrijgeleide kreeg en zo hun enige goal maakte.

3e ronde 

 PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, sc Heerenveen en Willem II stroomden vanaf de 1/8e finale in.

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Wedstrijd

KNVB Beker (mannen) naar seizoen
Bekervoetbal 2005/06
Nederlands voetbalseizoen 2005/06